Blauwpoortsbrug (Bolsward), een brug in Bolsward
Blauwpoortsbrug (Enkhuizen), een brug in Enkhuizen
Blauwpoortsbrug (Leiden), een brug in Leiden